Френ се може односити на:
 Френ (Вогези)
 Френ (Долина Марне)